Османоглу́ ( — дословно сын, потомок Османов) — турецкая фамилия, дававшаяся исключительно членам и потомкам султанской династии Османов после упразднения султаната.

Персоналии

Династия Османов 
 Османоглу, Айше (1887—1960) — дочь османского султана Абдул-Хамида II от его восьмой жены Мюшфики Кадын Эфенди.
 Османоглу, Али Васиб (1903—1983) — потомок султана Мурада V, 41-й глава Дома Османов.
 Османоглу, Ахмед Нихад (1883—1954) — потомок султана Мурада V, 38-й глава Дома Османов.
 Османоглу, Баязид Осман (1924—2017) — потомок султана Абдул-Меджида I, 44-й глава Дома Османов.
 Османуглу, Бурханеддин Джем (1920—2008) — потомок султана Абдул-Меджида I, наследник 43-го главы дома Османа.
 Османоглу, Дюндар (1930—2021) — правнук султана Абдул-Хамида II, 45-й глава Дома Османов.
 
 Османоглу, Наиле (1884—1957) — дочь османского султана Абдул-Хамида II от его пятой жены Дильпесенд Кадын Эфенди.
 Османоглу, Неджла (1926—2006) — внучка последнего османского султана Мехмеда Вахидеддина и последнего халифа из династии Османов Абдул-Меджида II.
 Османоглу, Омер Фарук (1898—1969) — сын последнего халифа из династии Османов Абдул-Меджида II.
 
 Османоглу, Рукие Сабиха (1894—1971) — младшая дочь последнего османского султана Мехмеда Вахидеддина от первой жены Эмине Назикеды Султан.
 
 Османоглу, Ханзаде (1923—1998) — внучка последнего османского султана Мехмеда Вахидеддина и последнего халифа из династии Османов Абдул-Меджида II.
 Османоглу, Харун (род. 1932) — правнук султана Абдул-Хамида II, 46-й глава Дома Османов.
 Османоглу, Шадие (1886—1977) — дочь османского султана Абдул-Хамида II от его седьмой жены Эмсалинур Кадын Эфенди.
 Османоглу, Эртугрул Осман (1912—2009) — внук Абдул-Хамида II, 43-й глава Дома Османов.

Другие 
 Османоглу, Шериф (ранее известный как Шериф Эль-Шериф; род. 1989) — турецкий легкоатлет, ранее выступавший за Украину, который специализируется в тройном прыжке.

Топонимы 
  — село в пригороде Мерзифона, Амасья.

Примечания